Robert Clark – kanadyjski aktor
 Robert Clark – szkocki curler

Zobacz też 
 Bob Clark